G – siódma litera alfabetu łacińskiego, dziesiąta litera alfabetu polskiego.

G 
 stała grawitacji (stała fizyczna)
 giga – nazwa przedrostka w układzie SI oznaczającego mnożnik 109, np. gigaherc
 nazwa dźwięku muzycznego
 G – niemieckie czasopismo architektoniczne
 G (Gly) – Glicyna
 G - Moduł Kirchhoffa – współczynnik uzależniający odkształcenie postaciowe materiału od naprężenia
 G - graficzny język programowania używany w LabVIEW
 Punkt G – punkt Gräfenberga
 białko G
 G – umowny czas w wojsku

g 
 skrót jednostki masy – gram
 przyspieszenie ziemskie
 przeciążenie
  – symbol IPA jednej ze spółgłosek

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy